Los nombres de Catedral de la Santa Cruz o Catedral de la Vera Cruz es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como Catedrales en honor a la Santa Cruz o Vera Cruz de Jesucristo.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Croacia 
 Catedral de la Santa Cruz (Crkva sv. Križa), catedral en la ciudad de Nin;

En España 
 Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona, de Barcelona;
 Catedral Vieja, de la ciudad de Cádiz;
 Catedral Nueva o de Santa María sobre las Aguas, de la ciudad de Cádiz;

En Estados Unidos 
 Catedral de la Santa Cruz (Cathedral of the Holy Cross), de Boston, estado de Massachusetts;

En Francia 
 Catedral de la Santa Cruz (Cathédrale Sainte-Croix), catedral en la ciudad de Orleans;

En México 
 Catedral de Veracruz, de Veracruz, estado de Veracruz;

En Zambia 
 Catedral de la Santa Cruz, catedral en la ciudad de Lusaka;